Zawody w biegach narciarskich na XXVII Mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym odbyły się w dniach 9 marca – 19 marca 1995 w kanadyjskim mieście Thunder Bay.

Wyniki zawodów

Mężczyźni

10 km techniką klasyczną 
 Data 11 marca 1995

Bieg łączony 10 + 15 km 
 Data 13 marca 1995

30 km techniką klasyczną 
 Data 9 marca 1995

50 km techniką dowolną 
 Data 19 marca 1995

Sztafeta 4 × 10 km 
 Data 17 marca 1995

Kobiety

5 km techniką klasyczną 
 Data 12 marca 1995

Bieg łączony 5 + 10 km 
 Data 14 marca 1995

15 km technika klasyczną 
 Data 10 marca 1995

30 km techniką dowolną 
 Data 18 marca 1995

Sztafeta 4 × 5 km 
 Data 17 marca 1995

Klasyfikacja medalowa dla konkurencji biegowych MŚ

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 
 Wyniki na stronie todor66.com 

Biegi narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1995 w sportach zimowych